ITS steht für:

 Identität, Tradition, Souveränität, ehemalige Fraktion im Europäischen Parlament
 Implementing Technical Standard, ein Rechtsakt der Europäischen Union
 Incompatible Timesharing System
 Inflatable Tubular Structure, von BMW verwendeter Kopfairbag
 Institut für transnationale Studien in Landshut, CSU-naher Thinktank, wegen Spionage für China dauerhaft geschlossen 
 Integrated Truss Structure, integrierte Gitterstruktur der Internationalen Raumstation ISS
 Intelligent Transportation Systems deutsch: Verkehrstelematik
 Integriertes Transportsteuersystem als Projektbezeichnung bei der Deutschen Bahn
 Intelligentes Tutoren-System, spezieller Anwendungstyp im E-Learning, dessen Vertreter zur Berücksichtigung persönlicher Lernprozesse in der Lage sind
 Intensivstation (Intensivtherapiestation)
 internal transcribed spacer, eine ribosomale DNA-Sequenz
 International Tracing Service (Internationaler Suchdienst), heute: Arolsen Archives
 Internationale Temperaturskala, derzeit gültig: ITS-90
 Internationalization Tag Set, W3C-Spezifikation um XML-Dokumente einfacher zu übersetzen bzw. zu lokalisieren
 SAP Internet Transaction Server, Softwareprodukt von SAP zur Darstellung und Abwicklung von Geschäftsprozessen mittels HTML-Seiten
 Interplanetary Transport System, Vorläufer des Raketenprojekts Starship (Rakete)
 In the Shadows Records, hessisches Independent-Raplabel
 Islamic Texts Society
 Issue-Tracking-System, Software zur Verfolgung von Aufgaben
 Deutsche IT-Sicherheitskriterien, Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
 ITS Reisen, International Touristik Service, Reiseveranstalter der Rewe Group
 ITS Vienna Region, das Verkehrstelematik-Projekt der drei österreichischen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland
 iTunes Store, ehemaliger iTunes Music Store

Its steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Alexander Rudolfowitsch Its (* 1952), russischer Mathematiker

Abkürzung